Тюмері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 18 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1474 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3991,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Тюмері

 Тюмері на сайті французького Національного інституту географії
 Тюмері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тюмері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюмері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор